Шода — многозначный термин.

 Шода — деревня, Костромской район, Костромская область, Россия.
 Шода — гора на Кавказе.
 Шода, Робер Ипполит (1865—1934) — швейцарский ботаник.